Klubowy Puchar Świata 2013 – turniej piłkarski, który odbył się w dniach 11–21 grudnia 2013 roku w Maroku. Jest to dziesiąta edycja tego turnieju. O Klubowe Mistrzostwo Świata 2013 rywalizowało siedem drużyn: zwycięzca Ligi Mistrzów UEFA, zwycięzca Copa Libertadores, zwycięzca Afrykańskiej Ligi Mistrzów, zwycięzca Ligi Mistrzów CONCACAF, zwycięzca Ligi Mistrzów OFC, Azjatyckiej Ligi Mistrzów i przedstawiciel gospodarzy turnieju - mistrz Maroka 2013.
Turniej wygrał Bayern Monachium zdobywając w 2013 5 tytułów mistrzowskich.

Zespoły zakwalifikowane

Stadiony 
Klubowy Puchar Świata był rozgrywany w dwóch miastach. Na stadionie w mieście Agadir oraz w Marrakeszu.

Mecze

Drabinka

Kwalifikacje

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 3. miejsce

Finał 

 
KLUBOWY MISTRZ ŚWIATA 2013

BAYERN MONACHIUM TRZECI TYTUŁ

Strzelcy

Nagrody

Linki zewnętrzne 
 

Klubowe mistrzostwa świata w piłce nożnej
2013 w piłce nożnej
2013 w Maroku
Piłka nożna w Maroku
Sport w Marrakeszu